Дебора Финдли (, род. 23 декабря 1947 года, Лезерхэд, Суррей) — британская актриса театра и кино, лауреат премии Лоуренса Оливье в номинации «Лучшая актриса второго плана».

Фильмография

Примечания 

Киноактёры Великобритании